Santa Clara se poate referi la

Sfântă 

 Sfânta Clara, din Assisi, în spaniolă Santa Clara

Locuri

Santa-Clara (municipalitate)

Santa Clara de Saguier oraș din provincia Santa Fe

Santa Clara do Sul, oraș din statul Rio Grande do Sul
 Santa Clara D'Oeste, oraș din statul São Paulo

Santa Clara (Robinson Crusoe Island), insulă ce face parte din insulele Juan Fernández, aflate în largul coastei statului Chile

Santa Clara, Cuba, capitala provinciei Villa Clara

Santa Clara, San Vicente, oraș din Departmentul San Vicente

Barangay Santa Clara, Santa Maria, Bulacan

Santa Clara, Gabon

Santa Clara La Laguna, oraș din Departmentul Sololá

Santa Clara, statul Durango 
 Santa Clara del Cobre, statul Michoacán

Santa Clara, Coclé
 Santa Clara, Panama Provincie

Santa Clara, Coimbra, freguesia (parohie)
 Santa Clara (Ponta Delgada), parohie din Azore
 C.D. Santa Clara, club de fotbal in Ponta Delgada, Azore
 Santa Clara-a-Velha, parochie din Odemira
 Santa Clara-a-Nova, parochie din Almodôvar
 Monastery of Santa Clara-a-Velha, mănăstire din Coimbra
 Monastery of Santa Clara-a-Nova, mănăstire din Coimbra

Santaclara

Comitatul Santa Clara, statul California
 Santa Clara, oraș din comitatul Santa Clara, statul 
 Mission Santa Clara de Asís
 Santa Clara University, din Mission Santa Clara de Asís
 The Santa Clara, ziar studențesc
 Râul Santa Clara, râu din California
 Santa Clara, sat din comitatul Grant, statul 
 Santa Clara Pueblo, statul New Mexico
 Santa Clara Indian Reservation, New Mexico
 Santa Clara, statul 
 Santa Clara, Eugene, Oregon, 
 Santa Clara, statul 
 Santa Clara, statul 
 Vulcanul Santa Clara, aflat în sud-vestul statului Utah

Muzică 

 Domingo de Santa Clara, care are albumul muzical album Stella by Yello

În ficțiune 

 The Santacara Drug, roman despre viață fără moarte de Cordwainer Smith

Nume proprii